Брембилла () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.

Население составляет 4242 человека, плотность населения составляет 212 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 24012. Телефонный код — 0345.

Города-побратимы 
  Нантюа, Франция (2011)

Ссылки